Toponímia:
 General Alvarado partit a la província de Buenos Aires (Argentina)
 Cantó d'Alvarado, cantó de Costa Rica
 Alvarado, pedania al municipi de Badajoz (Espanya) 
 EUA: 
 Alvarado (Califòrnia), despoblat al Comtat d'Alameda
 Alvarado (Minnesota), ciutat a l'estat de Minnesota 
 Alvarado (Texas), localitat a l'estat de Texas 
 Mèxic: 
 Alvarado (Veracruz), ciutat a l'estat de Veracruz
 Salvador Alvarado, municipi a l'estat de Sinaloa
 Biografies:
 Alonso de Alvarado (1500-1556), castellà, conqueridor i mariscal del Perú, nebot de Pedro de Alvarado
 Charles Juhasz Alvarado (Luzon, Filipines, 1965), artista porto-riqueny 
 Juan Alvarado y del Saz (Agüimes, 1855 - Madrid, 1935), advocat i polític espanyol, que va ser ministre de Marina, d'Hisenda, de Gràcia i Justícia i d'Estat durant el regnat d'Alfons XIII
 Juan Bautista Alvarado, governador de l'Alta Califòrnia entre 1836 i 1842 
 Juan Velasco Alvarado, governant del Perú
 Pedro de Alvarado (1485-1541), conqueridor espanyol que va participar en la presa de Mèxic-Tenochtitlan i en les conquestes de Guatemala i El Salvador
 Rafael Alvarado Ballester (Tarragona, 1924 - Madrid, 2001), acadèmic i científic espanyol 
 Salustio Alvarado Fernández (La Corunya, 1897 - Madrid, 1981), naturalista, zoòleg i botànic gallec